Rudow – dzielnica Berlina
 Rudow – dzielnica Neustrelitz
 Rudow – stacja metra w Berlinie

Osoby:
 Bernd Rudow – niemiecki psycholog

Zobacz też:
 Rudau